«Элвесия» () — английский мини-футбольный клуб из Лондона. Основан в 2005 году. На данный момент играет в ФА Футзал Лиге.

5-кратный чемпион Англии и 3-кратный обладатель Кубка Англии за свою 7-летнюю историю. Постоянный участник Кубка УЕФА по футзалу начиная с сезона 2009/2010.

Участие Элвесии в Кубке УЕФА

Титулы 

 Чемпион Англии по мини-футболу (5): 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
 Обладатель Кубка Англии по мини-футболу (3): 2008, 2009, 2010.

Мини-футбольные клубы Англии
Спорт в Лондоне